Uzbekistans provinser Uzbekistan är indelat i 12 provinser (viloyatlar; singular: viloyat), ett förvaltningsområde eller autonom republik (respublika) och ett stadsområde (shahar).

Referenser 

Uzbekistans provinser
Administrativa indelningar av länder i Asien